Esta é uma lista de Futebolistas do Vitória Sport Clube.

Por temporada

2015-16 

Atualizado em 12 de fevereiro de 2016.

2016-17
guarda-redes: 99 Daniel Leite, 1	Douglas Jesus, 33 Georgemy, Miguel Oliveira, 56		Miguel Silva, 
Defesa: 78 Alex Pinto, 76 Bruno Gaspar, 35 Dénis Duarte, 17 F. Sacko, 53	Ghislain Konan, 3 Josué Sá, 4 Marcos Valente, 2 Pedrão, 26 Prince, 81 Raphinha, 41 Rúben Ferreira
Médios: 13 Bernard Mensah, 93 G. Celis, 43 J. Amoah, 20 João Aurélio, 6 Moreno, 19	N. Mbemba, 5 Rafael Miranda, 71 Sturgeon, 10 Tozé
Avançados: 45 Alexandre Silva, 8	B. Zungu, 37 Bruno Mendes, 25 Franci, 9	Hernâni, 23 João Vigário, 21 M. Marega, 99 Rafael Martins, 94 T. Phete, 91 Texeira
Treinador:Pedro Martins.

2017-18

Vitória Sport Clube